Якушево — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Якушево — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Якушево — деревня в Вашкинском районе.
 Якушево — деревня в Харовском районе.
 Якушево — деревня в Домозеровском сельсовете Череповецкого района.
 Якушево — деревня в Мусорском сельсовете Череповецкого района.

Ивановская область 
 Якушево — деревня в Кинешемском районе.
 Якушево — деревня в Пестяковском районе.
 Якушево — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Якушево — деревня в Малоярославецком районе.

Костромская область 
 Якушево — деревня в Судиславском районе.

Красноярский край 
 Якушево — деревня в Балахтинском районе.

Нижегородская область 
 Якушево — деревня в Краснобаковском районе.

Пермский край 
 Якушево — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Якушево — деревня в Опочецком районе.

Свердловская область 
 Якушево — посёлок в составе города Серов.

Ярославская область 
 Якушево — деревня в Пошехонском районе.
 Якушево — деревня в Октябрьскоем сельском поселении Рыбинского района.
 Якушево — деревня в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района.
 Якушево — деревня в Ярославском районе.